Demonic kan verwijzen naar:
Demonic (Testament), een album van de band Testament
Demonic (2015), een Amerikaanse horrorfilm uit 2015 onder regie van Will Canon
Demonic (2021), een Amerikaans-Canadese horrorfilm uit 2021 onder regie van Neill Blomkamp